10-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1972 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Венгрию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, ГДР, США, Монголию, Кубу и Данию.

Победу в турнире одержал чехословацкий гроссмейстер Я. Смейкал, в упорной борьбе опередивший советского гроссмейстера Е. А. Васюкова (из-за проигрыша в предпоследнем туре А. С. Лутикову Смейкал должен был в последнем туре побеждать по заказу Я. Адамского, чтобы вне зависимости от исхода партии Васюкова обеспечить себе чистое 1-е место). Остальные участники значительно отстали от них. Борьба в нижней части таблицы также была исключительно острой и завершилась большим дележом последнего места, причем каждый участник этого дележа набрал достаточно много очков.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Польше
1972 год в шахматах
Август 1972 года
Спорт в Польше в 1972 году